Municipio de Cherry Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cherry Grove-Shannon (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Cherry Grove (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de Cherry Grove (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.
 Municipio de Cherry Grove (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.